O termo Henri Fabre, ou Fabre, pode referir-se a:

Antoine Fabre d'Olivet (1767 - 1825) - escritor, filólogo e ocultista francês 
Henri Marie Léonce Fabre (1882 - 1984) - engenheiro e aviador francês 
Jean-Henri Casimir Fabre (1823-1915) - botânico e escritor francês
Pascal Fabre (1960) - automobilista francês 
1649 Fabre - asteróide

Desambiguação